Зелёное () — село,
Варваровский сельский совет,
Синельниковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1224880507. Население по переписи 2001 года составляло 26 человек.

Географическое положение 
Село Зелёное находится на правом берегу реки Осокоровка,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Марьевское,
ниже по течению на расстоянии в 5 км расположено село Вороново.

Примечания